Влади́мир Вита́льевич Жу́ров (; ) — белорусский футболист, вратарь клуба «Днепр-Могилёв»

Клубная карьера 
Выступал за могилёвский «Днепр», где играл преимущественно за дубль.

В 2012 года был основным вратарем «Полоцка» в Первой лиге. После ухудшения финансового положения полоцкой команды в августе 2013 года перешёл в новополоцкий «Нафтан». В составе «Нафтана» стал третьим вратарем.

1 сентября 2013 года дебютировал в основном составе новополочан в матче против брестского «Динамо», провел все 90 минут. Из-за ошибок Журова «Нафтан» пропустил 2 гола и уступил 1:2. Больше в сезоне 2013 на поле не появлялся.

В январе 2014 года по окончании срока аренды вернулся в «Днепр». Начинал сезон 2014 в качестве второго вратаря (после Бориса Панкратова), но после того как Панкратов в июле 2014 года получил травму, стал выступать в основе. По итогам сезона 2014 «Днепр» выбыл в Первую лигу, где Журов стал основным вратарем (чередовался с Русланом Копанцовом).

В феврале 2016 года по истечении срока действия контракта покинул «Днепр» и направился на просмотр в гродненский «Неман», с которым в марте подписал соглашение. В составе «Немана» стал вторым вратарем после Сергея Курганского. В мае 2017 года в связи с травмой Курганского занял место в основе. В ноябре 2017 года на два года продлил контракт с «Неманом». В первой половине 2018 года был основным вратарём команды, позднее потерял место в основе.

В феврале 2019 года перешёл в «Витебск», где был вторым вратарём после Дмитрия Гущенко. В декабре 2019 года контракт был разорван.

В январе 2020 года присоединился к клубу «Днепр-Могилёв». В январе 2023 года футболист продолжил тренировался с могилёвским клубом. Вскоре также пролил с клубом контракт.

Статистика

Достижения 
 «Днепр-Могилёв»
 Победитель Второй лиги: 2020

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Полоцк»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Витебск»